Улица Богаевского — улица в ряде городов бывшего СССР. Названы в честь разных людей: российского и советского врача, учёного и общественного деятеля А. Т. Богаевского (1848—1930) в Кременчуге, русского художника К. Ф. Богаевского (1872—1943) в Феодосии.

 Улица Богаевского — улица в Кременчуге.
 Улица Богаевского — улица в Троицком округе Москвы.
 Улица Богаевского — улица в Феодосии.